Das Dameneinzel der Australian Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Chris O’Neil. Das Finale bestritten Barbara Jordan und Sharon Walsh, das Jordan in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1979